Amstelstraat (Amsterdam)
Amstelstraat (Apeldoorn)
Amstelstraat (Utrecht)